Ян Юрьевич (Юльевич) Спарре (14 марта 1891 — 2 февраля 1962) — советский спортсмен (тяжелая атлетика) и арбитр (судья всесоюзной (1937, 1955) и международной категорий).

Биография 
Родился в 1891 году в Курляндской губернии (ныне Латвия) в крестьянской семье. Латыш. Отец спортивного теле- и радиокомментатора Яна Яновича Спарре (1934—1982).

Учился в Ремтенском сельскохозяйственном училище. После его окончания поступил в слесарные мастерские Плаудиса и Саулитиса. Поработав два года, перёшел на механический завод Отто Эрбе. Работал в Риге.

Участвовал в революционном движении, распространял большевистские листовки среди рабочих рижского завода «Унион» (в советское время — «ВЭФ»). Был задержан полицией, но отпущен домой, получив «чёрный паспорт», по которому в Риге потерял возможность трудоустройства.

Отправился на заработки в Москву, был рабочим-шлифовщиком на завод братьев Бромлей (позже «Красный пролетарий»), так как в связи с началом Первой мировой войны в рабочих ощущалась острая нужда. Скопив деньги на вступительный взнос, записался в Замоскворецкий клуб спорта и стал заниматься штангой под руководством приехавшего из Германии педагога Отто Майера.

После Октябрьской революции спортсмен отдалился от спорта, вступил в ряды Красной гвардии, служил в частях особого назначения, участник боев за установление советской власти в Москве. В 1922 году был депутатом Московского городского совета.

После окончания Гражданской войны вернулся в спорт и стал многократным чемпионом СССР по тяжёлой атлетике.

Умер в 1962 году в Москве. Похоронен на 3-м участке Новодевичьего кладбища в Москве.

Спортивная карьера 
Выступал за «Динамо», «Спартак», «Локомотив». Установил 58 рекордов СССР в средней, полутяжелой и тяжелой весовых категориях.
 Серебряный (1916) и бронзовый (1915) призёр чемпионатов Российской империи по тяжёлой атлетике.
 Чемпион России (1918 — в среднем весе; 1920 — в тяжелом весе; 1922 — в полутяжелом весе).
 Чемпион СССР (1923, 1927, 1928, 1934 — в полутяжелом весе; 1924, 1926, 1929, 1932 — в тяжелом весе).
 23-кратный чемпион Москвы.
 Победитель Всесоюзной спартакиады (1928) в полутяжелом весе — 516 кг (81+100+95+105+135).

Оставив помост в 1934 году, заслуженный мастер спорта Я. Спарре долго и активно вёл тренерскую и общественную деятельность в «Спартаке» и во Всесоюзной федерации тяжёлой атлетики, передавая свои знания и опыт молодёжи.

Заслуги 
 Заслуженный мастер спорта СССР
 Заслуженный тренер СССР

Память 
 В Липецке проводится традиционный тяжелоатлетический турнир памяти Яна Юрьевича Спарре.
 В фондах ГА РФ имеются материалы, относящиеся к Я. Ю. Спарре.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Этот легендарный Спарре…
 Яков Куценко — «В жизни и спорте»

Участники Гражданской войны в России (красные)
Тяжелоатлеты России (по 1917)
Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Рекордсмены СССР по тяжёлой атлетике
Судьи СССР по тяжёлой атлетике
Судьи всесоюзной категории
Похороненные на Новодевичьем кладбище